Patofizjologia zwierząt - nauka przedkliniczna w dziedzinie medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkich informacjach z zakresu etiologii chorób zwierzęcych (ich podłoża), czy też patogenezy procesów chorobowych.

Jest nauką podstawową wobec nauk klinicznych, takich jak choroby wewnętrzne zwierząt czy epizootiologia weterynaryjna.

Weterynaria
Patofizjologia